A The Kids Are Alright az Odaát című televíziós sorozat harmadik évadjának második epizódja.

Cselekmény 

Dean felfigyel egy különös halálesetre az indianai Ciceroban, ahol egy férfit saját körfűrésze ölt meg. Sam ugyan beleegyezik, hogy utazzanak a városba, Dean valójában más miatt megy: él ott egy nő, Lisa, akivel utoljára 8 éve találkozott, ám akkor egy forró éjszakát töltöttek együtt.

Dean meglátogatja Lisát, és meglepően tapasztalja, hogy a nőnek van egy 8 éves gyereke, akinek éppen most van a születésnapi bulija. Mialatt Dean egyre több hasonlóságot fedez fel a kis Ben és ő közte, Samet meglátogatja az a bizonyos lány, akinek démonölő tőre van, és közli vele: segíteni akar neki, távozása előtt azonban még megbízza a fiút, nézzen utána anyja barátainak.

Mialatt Dean megtanítja bunyózni Bent, a városban időközben a gyermekek egyre furcsábban kezdenek viselkedni, így a fiúk nyomozni kezd, nem sokkal később pedig rájönnek, hogy egy alakváltóhoz hasonló lény garázdálkodik a környéken, aki gyermekeket rabol el, helyére pedig olyan hasonmásokat állít, akik minden este a gyerekek anyjából táplálkoznak, így élelemmel látják el eme szörnyeteget.

Mikor Ben is furán kezd viselkedni, Dean teljesen kétségbe esik, öccsével a házaknál talált nyomok, vörös föld alapján később rájön, hogy a gyermekek egy helyi építkezés pincéjében vannak elfogva, így oda sietnek, és kiszabadítják őket, köztük Bent.

Mialatt a szüleiket megtámadják a gyerekek, Sam az egyik szülő testében megtalálja a gyilkos lényt, így bátyjával együtt megpróbálja megölni, ám az felülkerekedik rajtuk. Végül Samnek sikerül felégetnie a szörnyet, így az megsemmisül, és az össze "ál-gyermek" is szertefoszlik.

A gyermekek visszakerülnek szüleikhöz, Lisa pedig csókkal jutalmazza meg Deant, amiért visszahozta neki Bent. Dean eéárulja a nővel, hogy valójában természetfeletti lényekre vadászik öccsével, mielőtt pedig távozik, Lisa elárulja neki, teljesen biztos, hogy a fiú nem tőle van.

Ez idő alatt Sam utánanéz anyja barátainak, ismerőseinek, így rájön, hogy immár mindegyik halott. Az ismeretlen lány ismét meglátogatja a fiút, és elmondja neki, hogy ezeket az embereket Azazel ölte meg, és mindezt azért, hogy Samet bevehesse ördögi tervébe. A lány ezután felfedi Sam előtt, hogy valójában egy démon, ám az emberek oldalán áll, és segítségével képesek lesznek megmenteni Deant a Pokoltól…

Természetfeletti lények

Ruby

Alakváltószerű lény 
Ez a fajta szörnyeteg leginkább az alakváltóhoz hasonlít, külsejét remekül tudja változtatni. Táplálkozása igen szokatlan: gyermekeket rabol el és tart fogságban, felveszi azok alakját, és így éjszakánként az anyákból táplálkozik, mindezzel pedig heteken át jóllakik.

Ha valaki akadályozza az étkezésében, valószínűleg holtan végzi, elpusztítani pedig csak égetéssel lehet.

Időpontok és helyszínek 

 2007. tavasza – Cicero, Indiana

Zenék 

 Steve Carlson – If It Ain't Easy
 Goodnight City – 40,000 Miles

További információk 

 

Odaát